Санако́ев () — осетинская фамилия.

Известные носители:
 Санакоев, Аслан Борисович (род. 1979) — борец вольного стиля осетинского происхождения, выступавший за Узбекистан.
 Санакоев, Ацамаз Иналович (род. 1992) — российский борец вольного стиля.
 Санакоев, Васо Михайлович (1901—1978) — югоосетинский писатель, поэт и драматург.
 Санакоев, Владимир Аржеванович (1884—1937) — советский государственный и партийный деятель.
 
 Санакоев, Давид Георгиевич (род. 1976) — южноосетинский политический и общественный деятель.
 Санакоев, Дмитрий Иванович (род. 1969) — глава признаваемой Грузией администрации Южной Осетии.
 Санакоев, Игорь Викторович (род. 1947) — премьер-министр Южной Осетии в 2003—2005 годах.
 Санакоев, Павел Алексеевич (1882—1962) — юго-осетинский писатель.
 Санакоев, Сергей Павлович (1920—2002) — советский и российский скульптор, народный художник РСФСР (1991).
 Санакоев, Таймураз Владимирович (род. 1932) — профессор, кандидат технических наук, советский и южноосетинский изобретатель.
 Санакоев, Феликс Сергеевич (род. 1939) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Санакоев, Шалва Парсаданович (1916—1992) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, журналист, доктор исторических наук, профессор МГИМО.